Spanjaard kan verwijzen naar:

 Een lid van het volk der Spanjaarden

Daarnaast is het een Nederlandstalige achternaam:
 Dirk Spanjaard jr. (1910-1998), een Nederlands Nationaal-Socialist
 Dirk Spanjaard sr. (1881-1947), burgemeester van Tegal en adjunct-directeur van Villa Bouchina
 Ed Spanjaard (1948), Nederlands dirigent en pianist
 Frits Spanjaard (1889-1978), meubelontwerper en binnenhuisarchitect
 Jacob Spanjaard (1873-1934), kleinzoon van Salomon Jacob Spanjaard
 Jacques Spanjaard (1846-1910), hoogleraar Indische Instelling Delft
 Martin Spanjaard (1892-1942), dirigent, voornamelijk van Arnhemsche Orkest Vereeniging
 Rosa Spanjaard (1866-1937), Nederlandse schilderes en tekenares
 Salomon Jacob Spanjaard (1783-1861), grondlegger van het textielbedrijf N.V. Stoomspinnerijen en Weverijen S.J. Spanjaard